Тютчев Іван Артамонович — російський хімік, кристалограф.
 Тютчев Олексій Іванович — декабрист, капітан Пензенського піхотного полку.
 Тютчев Федір Іванович — російський поет, дипломат.
 Тютчев Федір Іванович (футболіст) — радянський футболіст; півзахисник, відомий виступами за «Динамо» (Київ).
Прізвища